Ронкадор:

 Ронкадор — муниципалитет в Бразилии.
 Ронкадор — риф в Тихом океане.
 Ронкадор (остров, Карибское море) — остров в Карибском море.
  — банка в Карибском море.